Bonacolsi – famiglia nobile mantovana

Architettura
 Cappella Bonacolsi – cappella situata nel centro storico di Mantova
 Casa torre dei Bonacolsi – edificio storico di Mantova
 Palazzo Bonacolsi – edificio storico di Mantova

Persone
 Bardellone dei Bonacolsi – politico italiano
 Berardo dei Bonacolsi – politico italiano
 Berardo I dei Bonacolsi – nobile italiano
 Berardo II dei Bonacolsi – nobile italiano
 Bonacolso dei Bonacolsi – religioso italiano
 Bonaventura dei Bonacolsi – politico italiani
 Corrado dei Bonacolsi – nobile italiano
 Felicina dei Bonacolsi – nobile italiana
 Filippo dei Bonacolsi – vescovo italiano
 Francesco dei Bonacolsi – politico italiano
 Gandolfo dei Bonacolsi – politico italiano
 Giovanni dei Bonacolsi – politico italiano
 Giovanni II dei Bonacolsi – religioso italiano
 Guido dei Bonacolsi – politico italiano
 Martino dei Bonacolsi – politico italiano
 Pier Jacopo Alari Bonacolsi – scultore e orafo italiano
 Pinamonte dei Bonacolsi – politico italiano
 Rinaldo dei Bonacolsi – nobile italiano
 Selvatico dei Bonacolsi – militare italiano
 Tagino dei Bonacolsi – politico italiano
 Ziliola dei Bonacolsi – nobile italiana